Charlie Wemel (12 december 1972) is een personage uit de Harry Potterboekenreeks van J.K. Rowling. Hij is de tweede zoon van Molly en Arthur Wemel, en de broer van Ron, Ginny, Percy, Fred, George en Bill. Charlie komt nauwelijks in de films voor, alleen in een kort shot in Harry Potter en de Gevangene van Azkaban.

Biografie
Charlie zat van 1984 tot 1991 op Zweinstein, dus een jaar voordat Harry Potter op Zweinstein begon. Hij was Klassenoudste en was een fantastische Zoeker voor het Zwerkbal-team van Griffoendor. Zwerkbal-aanvoerder Olivier Plank beweerde zelfs dat Charlie goed genoeg was voor het nationale team van Engeland. Charlie koos er echter voor om in Roemenië met draken te gaan werken. Hij nam ook de draak van Rubeus Hagrid, Norbert, onder zijn hoede in het eerste deel.

In het vierde deel leverde Charlie ook de draken voor de eerste opdracht van het Toverschool Toernooi.

Na de tweede herrijzenis van Heer Voldemort trad Charlie toe tot de Orde van de Feniks. Zijn taak bestond in het proberen te verkrijgen van buitenlandse steun.

Familie Wemel

Referenties 

Personage uit Harry Potter